Bergapenkopvleermuis
 Bougainvilleapenkopvleermuis
 Fiji-apenkopvleermuis